Klasificirani podatci su dokumenti, odnosno svaki napisani, umnoženi, nacrtani, slikovni, tiskani, snimljeni, fotografirani, magnetni, optički, elektronički ili bilo koji drugi zapisi podataka, saznanja, mjere, postupci, predmeti, usmena priopćenja ili informacije, koje s obzirom na svoj sadržaj ima važnost povjerljivosti i cjelovitosti za svoga vlasnika, a kojeg je on označio klasificiranim te mu utvrdio stupanj tajnosti.

Stupnjevi tajnosti podataka u nekim državama

U Republici Hrvatskoj stupnjevi tajnosti podataka su:
 vrlo tajno,
 tajno,
 povjerljivo,
 ograničeno.

Izvori

Informacijske znanosti
Nacionalna sigurnost